Colonnatese – abitanti di Colonnata (Carrara)
Colonnatese – abitanti di Colonnata (Sesto Fiorentino)